Antonio Carpaccio – storico italiano
 Vittore Carpaccio – pittore italiano
 Benedetto Carpaccio – pittore italiano, figlio di Vittore
 Carpaccio – piatto a base di fettine di carne o pesce crudi o semi-crudi
 Carpaccio – film cortometraggio del 1947 diretto da Umberto Barbaro e Roberto Longhi
 318682 Carpaccio  – asteroide della fascia principale

Altri progetti